Moore Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Moore Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Moore Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar